Жеребцово — село в Новосибирского района Новосибирской области. Входит в состав составе Плотниковского сельсовета.

География 
Располагается в 15 км к востоку от города Новосибирска,

Рельеф не ровный, впадины сменяются возвышенностями. Растительность — преимущественно берёзовый лес, на территории есть небольшое ключевое озеро и мелкие пруды. Озеро является источником поливной воды для дач, а также прекрасным местом отдыха, купания и рыбалки. Место спокойное, живописное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Новосибирского района